Чемпиона́т Вы́сшей ли́ги Ла́твии по футбо́лу 1928 го́да  () — 8-й чемпионат Латвии по футболу, второй под названием «Высшая лига».

Турнирная таблица

Ссылки 
 История статистики на сайте RSSSF 

1928
Футбол в Латвии в 1928 году